Vescovi es una palabra italiana que significa "obispos". Puede referirse a:
Geografía
 Punta Tre Vescovi, montaña de los Alpes Bielleses en la Provincia de Biella, Italia.
 Rocca dei Tre Vescovi, montaña en los Alpes Marítimos, en la frontera entre la provincia de Cúneo (Piamonte, Italia) y la región francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Personas
 Eduardo Véscovi, abogado uruguayo.
 Enrique Véscovi, abogado y jurista uruguayo.
 Francesco Vescovi (nacido en 1964), baloncestista italiano. 
 Giovanni Portilho Vescovi (nacido en 1978), ajedrecista Brasileño.
 Joe Vescovi (1949–2014), teclista italiano.